Владимир Лысак:
 Лысак, Владимир Ильич  (род. 1951) — советский и российский учёный, академик РАН.
 Лысак, Владимир Моисеевич (1925—1997) — полный кавалер ордена Славы.